Cline Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cline Hill (Idaho)	
 Cline Hill (Oregon)